BNP Paribas Open 2019 — женский одиночный разряд. Ежегодный женский турнир среди теннисисток профессионалок из серии Премьер-турнир WTA. Был проведён с 4 марта по 17 марта 2019 года на кортах в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). В основной сетке турнира приняли участие 96 спортсменок, из них 32 сеянные. В квалификации к турниру приняло участие 48 теннисисток, из которых 12 получили право выступать на основном турнире. 8 спортсменок получили уайлд-кард. Призовой фонд женского турнира составил 9,035 млн. долларов США.

Общая информация 
Победительницей прошлого турнира в 2018 году стала Наоми Осака .

Чемпионы 2019

Посев игроков

Теннисистки получившие уайлд-кард 
  Бьянка Андрееску
  Джессика Пегула
  Аманда Анисимова
  Дженнифер Брэди
  Мэдисон Бренгл
  Тейлор Таунсенд
  Сачия Викери

Теннисистка, имеющая защищённый рейтинг 
  Лаура Зигемунд

Победители квалификации к турниру 
  Присцилла Хон
  Катерина Козлова
  Штефани Фёгеле
  Кристина Макхейл
  Наталья Вихлянцева
  Виктория Голубич
  Исалин Бонавентюре
  Кэти Макнелли
  Чжу Линь
  Зарина Дияс
  Нао Хибино
  Мисаки Дои

Соревнования

Основная сетка турнира

Финальные матчи

Верхняя сетка

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Нижняя сетка

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификация турнира

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

8-я четверть

9-я четверть

10-я четверть

11-я четверть

12-я четверть

Ссылка 
Официальный сайт

Портал:Теннис

BNP Paribas Open 2019